Пардоу () — англоязычная фамилия.

Фамилия 
  — американский писатель.
  (род. 1946) — английский футболист.
  (1928—1996) — британский аэрокосмический инженер, учёный-ракетчик.
  (род. 1934) — британский предприниматель и политик.
  (1806—1862) — английская поэтесса, писательница, историк, путешественница.
  (1902—1996) — английская детская писательница.
  (1885—1971) — американский актёр театра, преподаватель драматического искусства и ораторского мастерства.

См. также 
 Пардо — португальская и испанская фамилия.
 Парду () — название бразильцев смешанного происхождения, одна из основных условно обозначаемых расовых групп населения Бразилии.
 Пардон, Хорхе (1905—1977) — перуанский футболист
 Пардос — муниципалитет в Испании